Latin Kings kan syfta på

 The Latin Kings – svensk musikgrupp
 Latin Kings (gäng) – amerikanskt gäng bildat på 1950-talet